

Personaggi
Lampo: personaggio della serie animata dei 44 gatti.

Meteorologia
 Lampo – improvviso bagliore nell'atmosfera

Mitologia greca
 Lampo – figlio di Laomedonte, fratello di Clizio, Icetaone e Titone, padre di Dolope
 Lampo – figlio di Egitto e sposo della Danaide Ocipete
 Lampo – uno dei cinquanta Tebani che tesero un'imboscata a Tideo e che da lui furono uccisi
 Lampo – uno dei quattro cavalli del cocchio di Ettore, gli altri erano Aethon, Xanthus e Podarges
 Lampo – uno dei quattro cavalli del cocchio di Helios, gli altri sono Erythreus, Acteon and Philogeus
 Lampo – uno dei due cavalli della biga dell'Aurora l'altro è Faetonte
 Lampo – una delle Cavalle di Diomede, le altre sono Podargos, Xanthos e Deinos
 Lampo – uno dei cinquanta cani di Atteone

Musica
 Lampo – album del cantante italiano Gianmaria Testa

Navi 
 Lampo – cacciatorpediniere della Regia Marina varato nel 1900
 Lampo – cacciatorpediniere della Regia Marina varato nel 1932

Persone 
 Hubert Lampo – scrittore belga
 Léon Lampo – cestista belga

Altro 
 Lampo – abbreviazione di cerniera lampo
 Lampo – bagliore emesso da un flash fotografico 
 Lampo – cane viaggiatore divenuto famoso

Note